

Osoby 
 Wład Diabeł (Vlad II Dracul)
 Wład Palownik (Vlad III Ţepeş, syn Diabła – "Drăculea")

Filmy 
 Dracula – film z 1931 roku, reż. Tod Browning – wersja angielska, 
 Dracula – film z 1931 roku, reż. George Melford, Enrique Tovar Ávalos – wersja hiszpańska
 Dracula – film z 1958 roku, reż. Terenca Fisher
 Dracula: Książę Ciemności – film z 1966 roku, reż. Terence Fisher
 Dracula A.D. 1972 – film z 1972 roku, reż. Alan Gibson
 Dracula – film z 1979 roku, reż. John Badham
 Dracula – film z 1992 roku, reż. Francis Ford Coppola
 Dracula – wampiry bez zębów – film z 1995 roku, reż. Mel Brooks
 Dracula 2000 – film z 2000 roku, reż. Patrick Lussier
 Drakula: stronice z pamiętnika dziewicy – film z 2001 roku, reż. Guy Maddin
 Dracula – miniserial z 2002 roku, reż. Roger Young
 Dracula II: Odrodzenie – film z 2003 roku, reż. Patrick Lussier
 Dracula 3000 – film z 2004 roku, reż. Darrell Roodt
 Dracula III: Dziedzictwo – film z 2005 roku, reż. Patrick Lussier
 Dracula – film z 2006 roku, reż. Bill Eagles
 Dracula – serial telewizyjny z 2013 roku
 Dracula: Historia nieznana – film z 2014 roku
 Dracula – miniserial z 2020 roku

Inne 
 Drakula – postać literacka
 Drakula – tytuł powieści Brama Stokera
 Dracula – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych